Benasque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benasque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Benasque (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar